Sade/Saade/Sadé kan syfta på:

 Markisinnan de Sade, drama
 Marquis de Sade, tidigare dansk popgrupp, se Anne Linnet
 Saade Vol. 1, album av Eric Saade
 Saade Vol. 2, album av Eric Saade

Personer 
 Sade (1959–), artistnamn för sångerskan Helen Folasade Adu och namnet på hennes band
 Markis de Sade (1740–1814), fransk aristokrat, revolutionär, filosof och författare
 Laura de Sade (1310–1348), även kallad vid sitt flicknamn Laura de Noves
 Sade Kahra (1974–), sverigefinsk fotokonstnär
 Eric Saade (1990–), svensk artist
 Ilan Sadé (1978–), jurist, debattör och politiker